Hain steht für:
 Hain, ein kleiner Wald
 Stadtpark Hain (Bamberg), Stadtpark mit botanischem Garten in Bamberg, Bayern
 Name einer Burg in Dreieichenhain, Hessen, siehe Burg Hayn
 Anton Hain Verlag, deutscher Buchverlag
 Hain (Fluss), Fluss in Belgien
 Hain, ein Roman (2018) von Esther Kinsky
 Hain, ein religiöses Ritual der Selk’nam; siehe Selk’nam#Feiern und Rituale

Hain ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Hain (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hain (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Hain (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera,  Thüringen
 Hain im Spessart, Ortsteil der Gemeinde Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hain (Inning am Holz), Ortsteil der Gemeinde Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Hain (Kleinfurra), Ortsteil der Gemeinde Kleinfurra, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Hain (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Hain (Langenwetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Langenwetzendorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Hain (Niederdürenbach), Ortsteil der Gemeinde Niederdürenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hain (Neukieritzsch), durch Braunkohletagebau beseitigter Ort im Landkreis Leipzig, Sachsen, Flur gehört heute zu Neukieritzsch
 Hain (Oybin), Ortsteil der Gemeinde Oybin, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hain (Poppenhausen), Ortsteil der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hain (Siegen), Ortsteil der Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hain (Wächtersbach), untergegangener Ort bei Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
in Österreich:
 Hain (Gemeinde Emmersdorf), Ortschaft der Gemeinde Emmersdorf an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hain (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

in Polen:
 Hain, frühere Schreibweise auch Hayn, deutscher Ortsname für Borek im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Hain, frühere Schreibweise auch Hayn, deutscher Ortsname für Gajnik im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Hain im Riesengebirge, deutscher Ortsname für Przesieka, Ortsteil von Podgórzyn (Giersdorf) im Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Hain, Hügel im Isergebirgsvorland, siehe Pohanské kameny

Hain ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hain (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Antje Hain (* um 1943), deutsche Fotografin
 Bruno Hain (* 1954), Pfälzer Mundartdichter
 Christian Hain (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Daniel Hain (* 1985), deutscher Basketballspieler
 David Hain (Basketballspieler) (* 1980), deutscher Basketballspieler
 David Hain (* 1981), deutscher Spieleredakteur und Webvideoproduzent
 Ernst August Müller-Hain (1896–1970), deutscher Maler und Grafiker
 Gottfried Hain (Unternehmer) (* 1937), deutscher Unternehmer und Stiftungsgründer, siehe Alpma
 Gottfried Hain (Bürgermeister) (* 1956), in Polen geborener deutscher Betriebswirt und Bürgermeister von Guben 1994–2002
 Heinrich Hain (1934–2014), deutscher Domkapellmeister, Leiter des Mainzer Domchors
 Jeanette Hain (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Jonas Hain (* 1991),  deutscher Komponist und Filmschauspieler
 Karl-Eberhard Hain (* 1960), deutscher Jurist
Kurt Hain (1908–1985), deutscher Maschinenbauingenieur
 Ludwig Hain (1781–1836), deutscher Bibliograf
 Magda Hain (1920–1998), deutsche Schlagersängerin
 Mathias Hain (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Mathilde Hain (1901–1983), deutsche Volkskundlerin
 Michael Hain, Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr
 Peter Hain (* 1950), britischer Politiker und Minister
 Simone Hain (* 1956), deutsche Architekturhistorikerin
 Stefan Hain (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Stephan Hain (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Tanja Hain-Hofmann (* 1980), deutsche Tischtennisspielerin
 Uwe Hain (* 1955), deutscher Fußballtorwart

 Wilhelm Hain (1891–1951), deutscher Architekt 
 Willi Finger-Hain (1895–1970), deutscher Schriftsteller und Forscher

Siehe auch:
 Hayn
 Hein
 Heyn
 Hine
 Oberhain (Begriffsklärung)
 Unterhain, Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen